Большая Медведица I (UMa I dSph) является галактикой, обращающейся по орбите вокруг Млечного Пути. Она была открыта Бэтом Виллманом и др. в 2005 году.

Будучи небольшой карликовой галактикой, она имеет размер, составляющий лишь несколько тысяч световых лет. В 2006 году была определена её светимость, вторая по слабости среди известных галактик (исключая тёмные галактики, такие как VIRGOHI21 в скоплении Девы) после Волопаса I (абсолютная величина −5,7m). Абсолютная величина галактики, по оценкам, составляет лишь −6,75m, что означает, что её светимость меньше, чем даже у некоторых звёзд Млечного Пути, таких как Денеб и Ригель. Она была описана аналогично карликовой галактике в Секстанте. Обе галактики достаточно древние и с дефицитом металлов.

По оценкам, Большая Медведица I расположена на расстоянии около  () от Земли, что примерно вдвое больше расстояния до Большого Магелланова Облака, крупнейшего и наиболее яркого спутника галактики Млечный Путь.

Название «Большая Медведица I» было присвоено ещё одному объекту, обнаруженному Эдвином Хабблом в 1949 году (другое его обозначение — Palomar 4). Некоторое время предполагалось, что он является либо карликовой сфероидальной либо эллиптической галактикой. Однако позже выяснилось, что он является очень далёким (около ) шаровым скоплением, принадлежащим нашей Галактике.

См. также 
 Малая Медведица (карликовая галактика)
 Большая Медведица II (карликовая галактика)

Примечания 

Местная группа
Карликовые галактики
Большая Медведица (созвездие)
Подгруппа Млечного Пути